Die Aradschin chumb 2020/21 war die 29. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 14. August 2020 und endete am 30. Mai 2021.

Modus 
Die 11 Mannschaften spielten jeweils dreimal gegeneinander. Die ersten drei Teams stiegen in die Bardsragujn chumb auf. FC Alaschkert Martuni 2 stieg während der Saison aus.

Vereine 
Der Norawank SC trägt seine Heimspiele in Tscharenzawan aus.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21